Glacier National Park kan verwijzen naar:
Glacier National Park (Verenigde Staten), een nationaal park in de Verenigde Staten
Glacier National Park (Canada), een nationaal park in Canada

Zie ook
Glacier Bay National Park and Preserve, een nationaal park in de Verenigde Staten
Nationaal park Los Glaciares, een nationaal park in Argentinië